Arroyo (Porto Rico) — municipalidade porto-riquenha
 Arroyo Alto — região estadunidense censo-designada do Texas
 Arroyo Colorado Estates — região estadunidense censo-designada do Texas
 Arroyo Grande — região estadunidense censo-designada da Califórnia
 Arroyo Gardens-La Tina Ranch — região estadunidense censo-designada do Texas
 San José de los Arroyos — cidade paraguaia do departamento de Caaguazú
 Arroyos y Esteros — cidade paraguaia do departamento de Cordillera

Desambiguações de topônimos